Wepfer ist der Nachname von:
Emil Wepfer (1883–1930), deutscher Paläontologe und Geologe
Johann Jakob Wepfer (1620–1695), Schweizer Arzt und Forscher
Johann Conrad Wepfer (1657–1711), Schweizer Mediziner